Баж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Баж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї